Det perfekte menneske har flere betydninger:
 Det perfekte menneske (film)
 Det perfekte menneske (alevisme)

Se også 
 Det defekte menneske - film